Trypocopris är ett släkte av skalbaggar. Trypocopris ingår i familjen tordyvlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tordyvlar
Trypocopris